Atlantico — пятый студийный альбом итальянского певца Марко Менгони, выпущенный 30 ноября 2018 года компанией Sony Music.

Описание 
В отличие от того, что было сделано на предыдущх студийных альбомах, Atlantico является результатом двух с половиной лет работы, в которой певец выразил свое желание «начать все сначала, заставить себя уединиться и замолчать, чтобы получить новый опыт» и путешествовать в различных регионах мира, таких, как Южная Америка, Ближний Восток и Африка, чтобы исследовать различные звуки и музыкальные влияния, объединенные в пятнадцати треках альбома.

Менгони сотрудничал с итальянскими и зарубежными артистами, включая Mauro Pagani, Takagi & Ketra, El Guincho и Rudimental; впервые в своей карьере также сотрудничал с различными певцами, такими, как Tom Walker (Hola (I Say)), Адриано Челентано (La casa azul), Vanessa da Mata  и Selton(Amalia).

Список композиций

Испанская версия альбома 

 Quiero – 3:19
 Hola (I Say) (feat. Tom Walker) – 3:47
 Buena vida – 3:11
 Muhammad Ali – 3:07
 La casa azul – 3:23
 Pa' que lo tires – 3:10
 Intro della ragione – 1:33
 Solo ahora – 3:26
 Amalia (feat. Vanessa da Mata e Selton) – 3:10
 Revoluciones – 3:27
 Everest – 3:34
 Los días de mañana – 4:08
 A través del Atlántico – 3:23
 Hola – 3:48
 Dos Locos – 3:56

Участники записи 

 Марко Менгони — вокал
 Tom Walker — вокал
 Адриано Челентано — вокал
 Vanessa da Mata — вокал
 Selton — вокал

Авторы

 Marco Mengoni
 Christian Rigano
 Pino "Pinaxa" Pischetola
 Antonio Baglio
 Peter Cornacchia
 Giovanni Pallotti
 Davide Sollazzi
 Fabrizio Ferraguzzo
 Tom Walker
 El Guincho
 Pau Riutort
 Takagi & Ketra
 Andrea DB Debernardi
 Rudimental
 Steve Weston

Чарты

Примечание 

 ^ Atlantico (certificazione), Federazione Industria Musicale Italiana. URL consultato il 23 dicembre 2019.
 ^ Classifica settimanale WK 49 (dal 2018-11-30 al 2018-12-06), Federazione Industria Musicale Italiana. URL consultato il 10 dicembre 2018.
 ^ Marco Mengoni - Atlantico, Schweizer Hitparade. URL consultato il 15 dicembre 2018.

Альбомы Марко Менгони
Альбомы на итальянском языке